Lidzbarskie Starcia Kabaretowe (w skrócie eLeSKa) – odbywająca się w Lidzbarku Warmińskim od 2004 impreza mająca formę ligi kabaretowej. 

Co trzy miesiące na scenie Lidzbarskiego Domu Kultury spotykają się młode kabarety, głównie z terenu Warmii i Mazur, (tj. z Lidzbarka Warmińskiego, Szczytna, Lubawy, Olsztyna, Kętrzyna, Nowego Miasta Lubawskiego, Górowa Iławeckiego), ale także np. z Warszawy. Przez cztery lata przewinęło się około 25 młodych grup. Jedna roczna edycja składa się z czterech spotkań. Cały cykl zamykają warsztaty kabaretowe, które w ubiegłych latach prowadzili m.in. twórcy  kabaretu Hrabi (dawniej kabaret Potem) Grupy Rafała Kmity, Kabaretu Jurki. Każdy kabaret podczas spotkania prezentuje 20-minutowy program. Wszystkie spotkania są zakończone występem kabaretu liczącego się już na ogólnopolskiej scenie kabaretowej. Były to m.in.: Kabaret Jurki, Stado Umtata, Kabaret Made in China, Kabaret Słuchajcie, Kabaret Czesuaf, Neo-Nówka, Kabaret Skeczów Męczących, Babeczki z Rodzynkiem, Kabaret Świerszczychrząszcz.

Konkurs ma na celu promowanie nowych twórców i zjawisk artystycznych w dziedzinie kabaretu. Celem przedsięwzięcia jest także piętnowanie wad i przywar naszego społeczeństwa. Impreza tworzy pewnego rodzaju zaplecze i obóz przygotowawczy do udziału w Lidzbarskich Wieczorach Humoru i Satyry, najstarszego przeglądu kabaretowego w Polsce.

Festiwale kabaretowe w Polsce
Lidzbark Warmiński
Kultura w województwie warmińsko-mazurskim